

Canada 
 Corso Italia o Little Italy, a Ottawa
 Corso Italia, a Toronto

Italia 
 Corso Italia, Bari
 Corso Italia, Bolzano
 Corso Italia, Catania
 Corso Italia, Firenze
 Corso Italia, Genova
 Corso Italia, Gorizia
 Corso Italia, Milano
 Corso Italia, Palermo
 Corso Italia, Pisa
 Corso d'Italia, Roma
 Corso Italia, Santeramo in Colle (BA)
 Corso d'Italia, Sorrento (NA)
 Corso Italia, Taranto
 Corso Italia, Trani
 Corso Italia, Trieste
 Corso Italia, Venezia
 Corso Italia, Vercelli

Stati Uniti d'America 
 Corso Italia, a Chicago
 Corso Italia, a New York

Pagine correlate 
 Avenida Italia
 Viale Italia